

Patronyme 

 Jadranka Kosor (1953-), femme politique croate.

Toponyme 

Kosor, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kosor, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.